Juan Manuel Fernández puede hacer referencia a:

Juan Manuel Fernández Pacheco (1650-1725), VIII marqués de Villena y VIII duque de Escalona. Fue el fundador y primer director de la Real Academia Española.
Juan Manuel Fernández-Campero (1725-1791), militar español y funcionario de la Corona Española en el Perú y en el Tucumán colonial.
Juan Manuel Fernández de Agüero (1772-1840), teólogo y filósofo español que llegó a ser el primer profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires.
Juan Manuel Fernández de Jáuregui (1814-1871), político mexicano.
Juan Manuel Fernández González (n. 1940), exfutbolista español que jugó como defensa en el Real Oviedo.
Juan Manuel Fernández Montoya (n. 1982), bailarín español, más conocido como Farruquito.
Juan Manuel Fernández (n. 1990), jugador argentino de baloncesto.
Juan Manuel Fernández, político peruano del siglo XIX.